Příjmení Šoltés nosí tyto osobnosti:

 Michal Šoltés, (* 1943), slovenský a čs. politik KSS, poslanec FS
 Peter Šoltés, (* 1961), slovenský fotbalista

Podobná příjmení 
 Šoltys